Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года в I-м дивизионе — планируемое спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоится весной 2023 года: в группе А в британском городе Ноттингем с 29 апреля по 5 мая и в группе В в эстонской столице Таллин с 23 по  29 апреля.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе места, получит право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2024 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в 2024 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги турнира

Группа A

Группа B

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате должны будут принять участие 12 национальных команд — 9 из Европы и три — из Азии. Сборная Италии и сборная Великобритании вылетели из топ-дивизиона. Сборная Румынии вылетела из первого дивизиона группы А и должна была участвовать в группе В этого турнира, но была возвращена в группу А. Вследствие этих изменений сборная Сербии, вылетевшая в группу А второго дивизиона по итогам турнира 2022 года, была возвращена в группу В первого дивизиона. Также в группу В из-за этого была переведена сборная Нидерландов. Сборная Китая перешла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2022 года.

Группа А

Группа В

Ссылки 
 
 
 
 

2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей